Иши́мский о́круг Уральской области РСФСР.

Административный центр — город Ишим.

Образован постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года из территории Ишимского уезда, Малиновской и части Истяцкой волостей Тобольского уезда Тюменской губернии .

Включал 14 районов: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Большесорокинский, Викуловский, Голышмановский, Жиляковский, Ильинский, Ларихинский, Петуховский, Сладковский, Усть-Ламенский, Частоозёрский .

1 апреля 1925 года Большесорокинский район переименован в Сорокинский.
15 сентября 1926 года Усть-Ламенский район переименован в Ламенский.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1930 года упразднён с 1 октября 1930 года.

В 1926 году в округе проживало 440,8 тыс. чел. В том числе русские — 94,7 %; украинцы — 2,4 %.

Примечания

Литература 
 
 Наш край Ишимский округ с приложением карты округа и таблицы. Я. О. Бирюков. Издание Ишимского общества «Долой неграмотность». Ишим. 1926.

Округа РСФСР
Уральская область (РСФСР)
1920-е годы в Тюменской области
1920-е годы в Курганской области
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1923 году в России